В 10-м издании Системы природы (Systema Naturae, 1758) шведского натуралиста Карла Линнея классифицируются членистоногие, включая насекомых, паукообразных и ракообразных, среди них класс «Insecta» и отряд Перепончатокрылые. Насекомые с перепончатыми крыльями, включая пчёл, ос и муравьёв, были объединены под названием Hymenoptera.

Cynips (Орехотворки) 

 Cynips rosae — Diplolepis rosae
 Cynips hieracii — Aulacidea hieracii
 Cynips glechomae — Liposthenes glechomae
 Cynips quercus baccarum — Neuroterus quercusbaccarum
 Cynips quercus folii — Cynips quercusfolii
 Cynips quercus petioli
 Cynips quercus pedunculi
 Cynips quercus gemmae
 Cynips fagi
 Cynips viminalis
 Cynips salicis strobili
 Cynips amerinae — Euura amerinae
 Cynips psenes — Blastophaga psenes
 Cynips sycomori — Sycophaga sycomori

Tenthredo (Пилильщики) 
Текущие идентификации видов Линнеевского рода Tenthredo показаны по данным сервера Hymenoptera Name Server.

 Tenthredo femorata — Cimbex femoratus
 Tenthredo lutea — Cimbex luteus
 Tenthredo amerinae — Pseudoclavellaria amerinae
 Tenthredo lucorum — Trichiosoma lucorum
 Tenthredo fasciata — Abia fasciata
 Tenthredo americana — Incalia americana
 Tenthredo nitens — Abia nitens
 Tenthredo pini — Diprion pini
 Tenthredo juniperi — Monoctenus juniperi
 Tenthredo ustulata — Arge ustulata
 Tenthredo rustica — Arge rustica
 Tenthredo scrophulariae
 Tenthredo pratensis — Dolerus pratensis
 Tenthredo cerasi — Caliroa cerasi
 Tenthredo salicis — Nematus salicis
 Tenthredo mesomela
 Tenthredo rufipes — Macrophya rufipes
 Tenthredo campestris
 Tenthredo atra — Tenthredella atra
 Tenthredo viridis — Rhogogaster viridis
 Tenthredo rosae — Athalia rosae
 Tenthredo cincta — Allantus cinctus
 Tenthredo livida
 Tenthredo septentrionalis — Craesus septentrionalis
 Tenthredo 12-punctata — Macrophya duodecimpunctata
 Tenthredo erythrocephala — Acantholyda erythrocephala
 Tenthredo abietis — Cephalcia abietis
 Tenthredo sylvatica — Pamphilus sylvaticus
 Tenthredo nemoralis — Neurotoma nemoralis
 Tenthredo cynosbati — ?
 Tenthredo reticulata — Caenolyda reticulata
 Tenthredo betulae — Pamphilus betulae
 Tenthredo saltuum — Neurotoma saltuum
 Tenthredo intercus — ?
 Tenthredo rumicis — Polynematus annulatus
 Tenthredo ulmi — Cladius ulmi
 Tenthredo alni — Craesus septentrionalis
 Tenthredo pruni — Pareophora pruni
 Tenthredo lonicerae — Abia lonicerae
 Tenthredo capreae — Nematus salicis

Ichneumon (Наездники) 
 Ichneumon gigas
 Ichneumon spectrum — Xeris spectrum
 Ichneumon juvencus — Sirex juvencus
 Ichneumon camelus
 Ichneumon ugillatorius
 Ichneumon raptorius — Diphyus raptorius
 Ichneumon sarcitorius — Ichneumon sarcitorius
 Ichneumon extensorius
 Ichneumon culpatorius — Probolus culpatorius
 Ichneumon constrictorius
 Ichneumon saturatorius — Vulgichneumon saturatorius
 Ichneumon crispatorius — Eutanyacra crispatorius
 Ichneumon pisorius
 Ichneumon luctatorius — Diphyus luctatorius
 Ichneumon volutatorius — Banchus volutatorius
 Ichneumon vaginatorius
 Ichneumon persvasorius — Rhyssa persuasoria
 Ichneumon designatorius
 Ichneumon edictorius — Ctenichneumon edictorius
 Ichneumon deliratorius — Coelichneumon deliratorius
 Ichneumon fossorius
 Ichneumon ariolator
 Ichneumon comitator — Coelichneumon comitator
 Ichneumon peregrinator — Barichneumon peregrinator
 Ichneumon incubitor — Gambrus incubitor
 Ichneumon reluctator — Echthrus reluctator
 Ichneumon denigrator
 Ichneumon desertor
 Ichneumon coruscator — Cratichneumon coruscator
 Ichneumon manifestator — Ephialtes manifestator
 Ichneumon compunctor — Apechthis compunctor
 Ichneumon delusor — Syntactus delusor
 Ichneumon venator
 Ichneumon extensor
 Ichneumon exarator
 Ichneumon turionellae — Pimpla turionellae
 Ichneumon strobilellae
 Ichneumon moderator
 Ichneumon resinellae
 Ichneumon praerogator
 Ichneumon mandator — Agrothereutes mandator
 Ichneumon titillator — Meringopus titillator
 Ichneumon enervator
 Ichneumon gravidator
 Ichneumon inculcator — Itamoplex inculcator
 Ichneumon pugillator — Dusona pugillator
 Ichneumon ruspator
 Ichneumon jaculator
 Ichneumon assectator
 Ichneumon appendigaster
 Ichneumon luteus — Ophion luteus
 Ichneumon ramidulus — Enicospilus ramidulus
 Ichneumon glaucopterus — Opheltes glaucopterus
 Ichneumon circumflexus — Therion circumfiexum
 Ichneumon cinctus — Gelis cinctus
 Ichneumon muscarum
 Ichneumon bedeguaris
 Ichneumon juniperi
 Ichneumon puparum
 Ichneumon larvarum
 Ichneumon cyniphidis
 Ichneumon coccorum
 Ichneumon secalis
 Ichneumon subcutaneus
 Ichneumon aphidum
 Ichneumon ovulorum
 Ichneumon globatus
 Ichneumon glomeratus
 Ichneumon pectinicornis

Sphex (Роющие осы) 
 Sphex argillacea — Zeta argillaceum
 Sphex sabulosa
 Sphex asiatica — Sceliphron asiaticum
 Sphex fervens
 Sphex inda
 Sphex clavipes
 Sphex spirifex & Sphex aegyptia — Sceliphron spirifex
 Sphex figulus
 Sphex viatica
 Sphex pectinipes
 Sphex variegata
 Sphex indica
 Sphex tropica
 Sphex colon
 Sphex gibba
 Sphex rufipes
 Sphex arenaria
 Sphex fossoria
 Sphex leucostoma
 Sphex vaga
 Sphex caerulea
 Sphex ignita
 Sphex aurata
 Sphex cyanea

Vespa (Шершни и настоящие осы) 
 Vespa crabro — Шершень
 Vespa vulgaris — Vespula vulgaris
 Vespa rufa — Vespula rufa
 Vespa parietum
 Vespa muraria
 Vespa cribraria
 Vespa spinipes
 Vespa rupestris
 Vespa coarctata
 Vespa arvensis
 Vespa biglumis
 Vespa uniglumis
 Vespa cornuta
 Vespa signata
 Vespa canadensis
 Vespa emarginata
 Vespa calida

Apis (Пчёлы) 
 Apis longicornis
 Apis tumulorum
 Apis clavicornis
 Apis centuncularis
 Apis cineraria
 Apis surinamensis — Eufriesea surinamensis
 Apis retusa
 Apis rufa
 Apis bicornis
 Apis truncorum
 Apis dentata — Exaerete dentata
 Apis cordata — Euglossa cordata
 Apis helvola
 Apis succincta
 Apis zonata
 Apis caerulescens
 Apis mellifera — Медоносная пчела
 Apis subterranea
 Apis variegata
 Apis rostrata
 Apis manicata
 Apis quadridentata
 Apis florisomuis
 Apis conica
 Apis annulata
 Apis ruficornis
 Apis ichneumonea
 Apis cariosa
 Apis violacea — Xylocopa violacea
 Apis terrestris — Bombus terrestris
 Apis lapidaria — Bombus lapidarius
 Apis muscorum
 Apis hypnorum — Bombus hypnorum
 Apis acervorum
 Apis subterranea — Bombus subterraneus
 Apis surinamensis
 Apis aestuans
 Apis tropica
 Apis alpina — Bombus alpinus

Formica (Муравьи) 

 Formica herculeana — Camponotus herculeanus
 Formica rufa
 Formica fusca
 Formica nigra — Lasius niger
 Formica obsoleta
 Formica rubra — Myrmica rubra
 Formica pharaonis — Monomorium pharaonis
 Formica salomonis — Monomorium salomonis
 Formica saccharivora
 Formica caespitum — Tetramorium caespitum
 Formica omnivora
 Formica bidens — Dolichoderus bidens
 Formica sexdens — Atta sexdens
 Formica cephalotes — Atta cephalotes
 Formica atrata — Cephalotes atratus
 Formica haematoda — Odontomachus haematodus
 Formica foetida — Pachycondyla foetida

Mutilla (Осы-немки) 

 Mutilla occidentalis — Dasymutilla occidentalis
 Mutilla americana — Traumatomutilla americana
 Mutilla indica
 Mutilla europaea
 Mutilla barbara — Ronisia barbara
 Mutilla maura — Dasylabris maura
 Mutilla acarorum — Gelis acarorum
 Mutilla formicaria — Gelis formicarius

См. также 
 Насекомые в 10-м издании Системы природы

Примечания

Литература 
 Day M.C. (1979): The species of Hymenoptera described by Linnaeus in the genera Sphex, Chrysis, Vespa, Apis and Mutilla. — Biol. J. of the Linnean Society 12: 45-84.

Ссылки 
 Муравьи в Коллекции К. Линнея — Linnean-online.org

Перепончатокрылые
 Systema Naturae, Hymenoptera